Ковтунов — русская фамилия. Известные носители:
 Ковтунов, Александр Васильевич (1933—2009) — генерал-полковник.
 Ковтунов, Геннадий Иванович (род. 1956) — советский легкоатлет.
 Ковтунов, Георгий Никитович (1918—1987) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Ковтунов, Евгений Геннадьевич (род. 1980) — украинский футболист.
 Ковтунов, Фёдор Трофимович  (1896—1968) — советский  военачальник, генерал-майор.